USS McLanahan — кораблі ВМС США названі на честь морського офіцера Тенанта Макланагана (), учасника американо-мексиканської війни.

 USS McLanahan (DD-264) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Bradford (H72)». Зданий на злам у 1946 році.
 USS McLanahan (DD-615) — есмінець типу «Бенсон». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1946 років, після чого був виведений в резерв. Зданий на злам у 1974 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни